Ронит Босе Рой (, ; 11 октября 1965, Нагпур, Махараштра, Индия) — индийский киноактёр, модель, продюсер и бизнесмен, «Амитабх Баччан телеиндустрии».

Биография 
Ронит — старший сын бизнесмена Бротиндранатха и его жены Долли Босе Рой. Его младший брат Рохит, также стал актёром кино и телевидения и телеведущим.

Уже в детстве Ронит полюбил кинематограф, однако ни в каких театральных постановках ни в школе, ни в колледже участия не принимал. После окончания колледжа отец сам купил ему билет в Мумбаи, так как окружающие часто обращали внимание на привлекательную внешность Ронита и советовали ему попробовать себя в кино.

Там он сначала жил в доме кинорежиссёра Субхаша Гхая, с которым Ронит часто советовался. По его совету, чтобы не зависеть от успеха на актёрском поприще, Ронит устроился в качестве менеджера в один из отелей. Он получил опыт во всех сферах связанных с отельным бизнесом, так как поработал и посудомойщиком, и официантом, и уборщиком.

Через год, когда умер его отец, Ронит решился бросить работу в отеле и устроился работать помощником режиссёра в кинокомпанию Субхаша Гхая, «Mukta Arts». Также он стал участвовать в показах мод и рекламе. Однажды, увидев один из таких рекламных роликов режиссёр Дипак Балрадж пригласил его в свой фильм «Тернистый путь» / «Jaan Tere Naam» (1992). Фильм стал хитом и сделал его известным. Затем Ронит сыграл в нескольких десятках фильмах, но последующие кинокартины с его участием не имели такого успеха как первый фильм. В ожидании подходящего сценария Ронит Рой открыл собственное охранное агентство «Ace Security and Protection», которое занимается обеспечением безопасности кинозвезд и VIP-персон.

Настоящая слава пришла к Рониту Рою в 2000-х годах, когда он стал играть в телесериалах — «Kammal», «Kasautii Zindagii Kay», «Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi», благодаря оригинальному исполнению второстепенных ролей, которые не удавались другим актерам. Постепенно Ронит Рой стал лицом и любимым актером кинокомпании «Balaji Telefilms». Вслед за успехом на телевидении последовал и успех в кино — в фильмах «Полёт» (2010) и «Дети полуночи» (2012) он сыграл строгих отцов.

Ронит Рой входит в десятку самых высокооплачиваемых актеров индийского телевидения (в 2012 году занимал в ней первое место).

Также он участвует в различных шоу, в том числе и танцевальных. Имеет множество наград.

Помимо фильмов на хинди он снимался в нескольких фильмах на бенгальском языке, а 2017 году дебютировал в телугуязычном фильме  в качестве антагониста, хотя из-за незнания телугу его персонажа озвучивал другой актёр.

Личная жизнь 
Ронит Рой был женат дважды (в последний раз — в 2003 году на актрисе и модели Нилам Сингх). От первого брака у него есть дочь Она, которая живёт в США, от второго — сын Адор (2005 г.р.) и дочь Агастья (2007 г.р.).

Награды 
 Star Parivaar Award: Favourite Pati «Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi» (2003)
 Star Parivaar Award: Favourite Pita «Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi» (2004)
 Indian Television Academy (ITA) Award: Best Actor, "Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi (2004)
 Indian Telly Award: Best Actor in a Supporting Role, «Kasautti Zindagii Kay» (2004)
 Star Parivaar Award: Favourite Pita, «Kasautti Zindagii Kay» (2005)
 Star Parivaar Award: Favourite Sasur, «Kyunki Saas Bhi Kabhi Thi» (2006)
 Indian Telly Award: Television Personality of the Year (2006)
 MTV Style Award: Most Stylish TV Actor (2006)
 Sansui Television Award: TV Personality of the Year (2007)
 Indian Telly Award: Best Actor in a Negative Role, «Обещание» / «Kasamh Se» (2007)
 Star Parivaar Award: Favourite Pita, «Kasautti Zindagii Kay» (2007)
 Star Parivaar Award: Favourite Sasur, «Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi» (2007)
 Balaji`s Globar Indian Telly Honors: Best Actor, «Kasautti Zindagi Kay» (2008)
 Sansui Television Award: Best Actor Jury, «Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi» (2008)
 Filmfare Award за лучшую мужскую роль второго плана,  (2010)

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный фан-сайт Ронита Роя.
 Ронит Рой на Кинопоиске.